Palazzi peut désigner:

 Mirko Palazzi, footballeur international saint-marinais 
 Osvaldo Palazzi, gymnaste artistique italien ;

Voir aussi 

 Palazzo (homonymie)